La Formación Lourinhã es una formación geológica del oeste de Portugal, nombrada por la municipalidad de Lourinhã, de la cual se ha extraído una amplia colección de fósiles. Esta formación data del Jurásico Superior (épocas del Kimmeridgiense al Titoniense) y es notable por tener una fauna similar a la de la Formación Morrison en Estados Unidos y los lechos de Tendaguru en Tanzania.

Aparte de los huesos fosilizados, la Formación Lourinhã es bien conocida por sus huellas fósiles (icnitas) y huevos fosilizados de dinosaurios.

Las subdivisiones geológicas de la formación son el Miembro Amoreira-Porto Novo y la Unidad Sobral.

Dinosaurios de la Formación Lourinhã
En un estudio publicado en 2003, se presentó un análisis de los dinosaurios portugueses. Para este estudio se creó un cladograma mostrando las relaciones de parentesco de estos dinosaurios, incluyendo a los conocidos de la Formación Lourinhã por ese entonces.

Saurichia

Terópodos

Saurópodos

Ornithischia

Tireóforos

Ornitópodos

Flora de la Formación Lourinhã

Véase también 

 Anexo: Yacimientos paleontológicos del mundo

Referencias

Bibliografía 
 Antunes, M.T. and Mateus, O. (2003). Dinosaurs of Portugal. C. R. Palevol, 2:77-95
 Mateus, O. (2006). "Late Jurassic dinosaurs from the Morrison Formation, the Lourinhã and Alcobaça Formations (Portugal), and the Tendaguru Beds (Tanzania): a comparison," in Foster, J.R. and Lucas, S. G. R.M., eds., 2006, "Paleontology and Geology of the Upper Jurassic Morrison Formation." New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletin 36
Mateus, O. (2007).  Notes and review of the ornithischian dinosaurs of Portugal. Journal of Vertebrate Paleontology. 27, 114A-114A., Jan: Society of Vertebrate Paleontology

Enlaces externos 
 Antunes & Mateus (2003)
 Mateus (2006)

Formaciones geológicas del Jurásico
Geología de Portugal